Seschemnefer (Sšm-nfr) ist der Name verschiedener Beamter der 5. Dynastie im alten Ägypten:

 Seschmnefer I.  (Mastaba G 4940)
 Seschemnefer II. (Mastaba G 5080), der „Aufseher der Schreiber der königlichen Akten“
 Seschemnefer III. (Mastaba G 5170)
 Seschemnefer IV., siehe Mastaba des Seschemnefer IV. (LG 53), „Vorsteher des königlichen Harims“

Literatur 
 Susanne Martinssen-von Falck, Martin von Falck: Die großen Pharaonen: Von der Frühzeit bis zum Mittleren Reich., Marix, Wiesbaden 2015, ISBN 978-3-8438-0492-9.

Altägyptischer Personenname
5. Dynastie (Ägypten)